La Druga hrvatska nogometna liga 2007-2008, conosciuta anche come 2. HNL 2007-2008, è stata la 17ª edizione della seconda divisione, la seconda consecutiva a girone unico, del campionato di calcio croato.

Il torneo è stato vinto dal  che si è garantito così la promozione in 1.HNL 2008-09. , ,  e  sono state le squadre retrocesse.

Il capocannoniere è stato Marijan Maruna () con 19 reti.

Avvenimenti
Delle 16 squadre della stagione precedente, 2 sono state promosse in 1. HNL e 4 sono state retrocesse in 3. HNL
Dalla divisione inferiore 4 squadre sono state promosse, mentre 2 sono state retrocesse da quella superiore, riportando così l'organico a 16 compagini.

Formula
 Le 16 squadre disputano 30 giornate, al termine delle quali:
 La vincitrice viene promossa in 1. HNL 2008-2009.
 La seconda classificata disputa uno spareggio contro la penultima della 1. HNL 2007-2008.
 Le ultime quattro vengono retrocesse in 3. HNL 2008-2009.

Cambio denominazione
  →

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promossa in 1.HNL 2008-2009.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in 3.HNL 2008-2009.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate.
A fine campionato il  cessa l'attività.

Risultati

Spareggi 

La seconda classificata della 2. HNL () affronta la penultima della 1. HNL 2007-08 () per l'ultimo posto disponibile per la 1. HNL 2008-09.
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|  || style="background-color:#D0D0D0" align=center|17.05.2008|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|21.05.2008

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center| Ambedue le squadre rimangono nella rispettiva categoria.

Note

Voci correlate
Prva HNL 2007-2008
Treća HNL 2007-2008
Coppa di Croazia 2007-2008

Collegamenti esterni

2007
Calcio nel 2007
Calcio nel 2008